Onderdistrict in Indonesië
 Wanasari (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Wanasari (Wanasari), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Wanasari (Agrabinta), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Wanasari (Cibitung), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java
 Wanasari (Cipunagara), een plaats in het bestuurlijke gebied Subang in de provincie West-Java
 Wanasari (Lelea), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java
 Wanasari (Naringgul), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Wanasari (Surade), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Wanasari (Surian), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
 Wanasari (Telukjambe Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java
 Wanasari (Wanayasa), een plaats in het bestuurlijke gebied Purwakarta in de provincie West-Java